Kaiserin-Augusta-Stift steht für:

 Kaiserin-Augusta-Stift (Potsdam)
 Kaiserin-Augusta-Stift (Wuppertal)